Oberreith ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Oberreith (Hengersberg), Ortsteil von Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Oberreith (Rudelzhausen), Ortsteil von Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Oberreith (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil von Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Oberreith (Unterreit), Ortsteil von Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

in Österreich:
 Oberreith (Gemeinde Langenlois), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Oberreith (Gemeinde Rauris), Weiler in der Gemeinde Rauris, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Oberreith (Gemeinde Edelsbach), Ortsteil von Edelsbach bei Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Oberreith (Gemeinde Fladnitz), Ortsteil von Fladnitz an der Teichalm, Bezirk Weiz, Steiermark
 Oberreith (Gemeinde Sankt Gallen), Katastralgemeinde in der Steiermark

Siehe auch:
 Oberreit